Суперлига Србије у рукомету у сезони 2009/10. је четврто такмичење организовано под овим именом од стране Рукометног савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Лига броји 16 клубова.

Клубови у сезони 2009/10. 

1 Таркет се повукао из такмичења.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
 Званичан сајт Суперлиге Србије
 Рукометни савез Србије
 Сезона 2009/10. - на srbijasport.net

Суперлига Србије у рукомету
Рукомет у 2009.
Рукомет у 2010.